Mistrzostwa Afryki w Rugby 7 Kobiet 2018 – dziesiąte mistrzostwa Afryki w rugby 7 kobiet, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez Rugby Africa mające na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w Afryce, które odbyły się w dniach 26–27 maja 2018 roku w stolicy Botswany, Gaborone.

Zawody zostały rozegrane w dziesięciozespołowej obsadzie. W pierwszym dniu drużyny rywalizowały w ramach trzech grup o rozstawienie przed ćwierćfinałami, po czym w drugim dniu nastąpiła faza play-off z udziałem wszystkich zespołów. Pod nieobecność reprezentantek RPA turniej zdominowały faworyzowane Kenijki zdobywając swój pierwszy tytuł mistrzowski.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Mecze o miejsca 9–10

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona Rugby Africa 

Mistrzostwa Afryki w rugby 7
2018 w rugby union
2018 w Afryce
Sport w Gaborone